Zalaszentgrót beschreibt:

die ungarische Stadt, siehe Zalaszentgrót
die frühere Verwaltungseinheit in Ungarn, siehe Kleingebiet Zalaszentgrót
den heutigen Kreis in Ungarn, siehe Kreis Zalaszentgrót